Короткопериодические кометы имеют период меньше 200 лет или наблюдались в течение более чем одного прохождения перигелия (например, 153P/Икэя — Чжана). Они получают постоянный номер обычно только после второго зарегистрированного прохождения перигелия, поэтому существует много ненумерованных периодических комет — например, P/2005 T5 (Broughton).

Почти во всех случаях кометы названы в честь их открывателей, но в некоторых случаях, например, с кометами 2P/Энке и 27P/Кроммелина, они были названы по имени людей, рассчитавших их орбиты. Орбиты периодических комет рассчитать сложно из-за всевозможных возмущений от каждой планеты, и во времена до электронно-вычислительных машин некоторые люди целиком посвящали этому свою карьеру. Несмотря на это, некоторые кометы были потеряны, так как на их орбиты влияли также негравитационные эффекты, например, реактивное истечение газа или другого материала, формирующего кому и хвост кометы.

Иногда несколько короткопериодических комет носят одно и то же имя (например, 9 комет Шумейкеров — Леви или 24 кометы NEAT); их отличают по порядковому номеру или по полному названию (например, кометы 181P и 192P обе являются кометами Шумейкеров — Леви). В литературе до 1994 года также применялась неофициальная система нумерации короткопериодических комет (исключая долгопериодические); таким образом, кометы 181P и 192P известны как комета Шумейкеров — Леви 6 и комета Шумейкеров — Леви 1 соответственно. Долгопериодические кометы Шумейкеров — Леви не входят в эту последовательность: C/1991 B1 была открыта между 2 и 3, C/1991 T2 между 5 и 6, C/1993 K1 и C/1994 E2 после Шумейкеров — Леви 9.

В кометной номенклатуре буква, стоящая перед «/», означает следующее: «P» — короткопериодическая комета, «C» — долгопериодическая комета, «D» — потерянная или распавшаяся комета, «I» — межзвёздная комета, «X» — комета, для которой орбиту рассчитать не удалось (обычно исторические кометы). Также стоит отметить, что если комета наблюдалось лишь в одно своё возвращение (в год открытия), то она также получает обозначение «C», даже если её период менее 200 лет.

В обозначениях короткопериодических комет с периодом > 30 лет, наблюдавшихся только в одном появлении, Центром малых планет де-факто ставится префикс «C».

Нумерованные короткопериодические кометы 

|-
| 1P/Галлея (1P/Halley) || P/1682 Q1 || 75,31 || август 1682 || Эдмонд Галлей
|-
| 2P/Энке (2P/Encke) || P/1818 W1 || 3,3 || 17 января 1786 || Иоганн Энке
|-
| 3D/Биэлы (3D/Biela) || D/1826 D1 || 6,65 || 24 сентября 1852 || Вильгельм Биела
|-
| 4P/Фая (4P/Faye) || P/1843 W1 || 7,54 || 25 ноября 1843 || Эрве Фай
|-
| 5D/Брорзена (5D/Brorsen) || D/1846 D2 || 5,46 ||  26 февраля 1846 || Теодор Брорзен
|-
| 6P/д’Арре (6P/d’Arrest) || P/1851 M1 || 6,53 || 28 июня 1851 || Генрих д’Арре
|-
| 7P/Понса — Виннеке(7P/Pons-Winnecke) || P/1858 E1 || 6,37 || 12 июня 1819 || Жан-Луи Понс,Фридрих Виннеке
|-
| 8P/Туттля (8P/Tuttle) || P/1858 A1 || 13,58 || 9 января 1790 || Хорас Туттль (Таттл)
|-
| 9P/Темпеля 1 (9P/Tempel) || P/1867 G1 || 5,52 || 3 апреля 1867 || Эрнст Темпель
|-
| 10P/Темпеля 2 (10P/Tempel) || P/1873 N1 || 5,38 || 4 июля 1873 || Эрнст Темпель
|-
| 11P/Темпеля — Свифта — LINEAR(11P/Tempel-Swift-LINEAR) || P/1880 T1 || 6,37 || 27 ноября 1869 || Эрнст Темпель,Льюис Свифт, LINEAR
|-
| 12P/Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks) || P/1812 O1 || 70,84 || 12 июля 1812 || Жан-Луи Понс,Уильям Брукс
|-
| 13P/Ольберса (13P/Olbers) || P/1815 E1 || 69,52 || 6 марта 1815 || Генрих Ольберс
|-
| 14P/Вольфа (14P/Wolf) || P/1884 S1 || 8,2 || 17 сентября 1884 || Макс Вольф
|-
| 15P/Финлея (15P/Finlay) || P/1886 S1 || 6,75 || 26 сентября 1886 || 
|-
| 16P/Брукса 2 (16P/Brooks) || P/1889 N1 || 6,87 || 7 июля 1889 || Уильям Брукс
|-
| 17P/Холмса (17P/Holmes) || P/1892 V1 || 6,91 || 6 ноября 1892 || Эдвин Холмс
|-
| 18D/Перрайна — Мркоса(18D/Perrine-Mrkos) || D/1896 X1 || 6,72 || 9 декабря 1896 || Чарлз Перрайн,Антонин Мркос
|-
| 19P/Борелли (19P/Borrelly) || P/1904 Y2 || 6,86 || 28 декабря 1904 || Альфонс Борелли
|-
| 20D/Вестфаля (20D/Westphal) || D/1852 O1 || 61,86 || 24 июля 1852 || Вестфаль
|-
| 21P/Джакобини — Циннера(21P/Giacobini-Zinner) || P/1900 Y1 || 6,62 || 20 декабря 1900 || Мишель Джакобини,Эрнст Циннер
|-
| 22P/Копффа (22P/Kopff) || P/1906 Q1 || 6,46 || 23 августа 1906 || Август Коппф
|-
| 23P/Брорзена — Меткалфа(23P/Brorsen-Metcalf) || P/1847 O1 || 70,52 || 20 июля 1847 || Теодор Брорзен,Джоэл Меткалф
|-
| 24P/Шомасса (24P/Schaumasse) || P/1911 X1 || 8,25 || 1 декабря 1911 || 
|-
| 25D/Неуймина 2 (25D/Neujmin) || D/1916 D1 || 5,43 || 24 февраля 1916 || Григорий Неуймин
|-
| 26P/Григга — Скьеллерупа(26P/Grigg-Skjellerup) || P/1922 K1 || 5,11 || 23 июля 1902 || ,
|-
| 27P/Кроммелина (27P/Crommelin) || P/1928 W1 || 27,39 || 23 февраля 1818 || Эндрю Кроммелин
|-
| 28P/Неуймина 1 (28P/Neujmin) || P/1913 R2 || 18,16 || 3 сентября 1913 || Григорий Неуймин
|-
| 29P/Швассмана — Вахмана 1(29P/Schwassmann-Wachmann) || P/1927 V1 || 14,65 || 5 ноября 1927 || Арнольд Швассман,Арно Вахман
|-
| 30P/Райнмута 1 (30P/Reinmuth) || P/1928 D1 || 7,32 || 22 февраля 1928 || Карл Рейнмут
|-
| 31P/Швассмана — Вахмана 2(31P/Schwassmann-Wachmann) || P/1929 B1 || 8,7 || 17 января 1929 || Арнольд Швассман,Арно Вахман
|-
| 32P/Комас Сола (32P/Comas Solá) || P/1926 V1 || 8,78 || 5 ноября 1926 || Хосе Комас-Сола
|-
| 33P/Даниэля (33P/Daniel) || P/1909 X1 || 8,06 || 7 декабря 1909 || Закеус Даниэль (Дэниел)
|-
| 34D/Гейла (34D/Gale) || D/1927 L1 || 10,99 || 7 июня 1927 || Уолтер Гейл
|-
| 35P/Гершель — Риголе(35P/Herschel-Rigollet) || P/1939 O1 || 154,91 || 21 декабря 1789|| Каролина Гершель,Роджер Риголе
|-
| 36P/Уиппла (36P/Whipple) || P/1933 U1 || 8,5 || 15 октября 1933 || Фред Уиппл
|-
| 37P/Форбса (37P/Forbes) || P/1929 P1 || 6,35 || 1 августа 1929 || 
|-
| 38P/Стефана — Отерма(38P/Stephan-Oterma) || P/1942 V1 || 37,72 || 22 января 1867 || Эдуар Стефан,Лийси Отерма
|-
| 39P/Отерма (39P/Oterma) || P/1943 G1 || 19,44 || 8 апреля 1943 || Лийси Отерма
|-
| 40P/Вяйсяля 1 (40P/Väisälä) || P/1939 CB || 10,82 || 8 февраля 1939 || Ирьё Вяйсяля
|-
| 41P/Туттля — Джакобини — Кресака(41P/Tuttle-Giacobini-Kresák) || P/1951 H1 || 5,43 || 3 мая 1858 || Хорас Туттль,Мишель Джакобини,Любор Кресак
|-
| 42P/Неуймина 3 (42P/Neujmin) || P/1929 P2 || 10,7 || 2 августа 1929 || Григорий Неуймин
|-
| 43P/Вольфа — Харрингтона(43P/Wolf-Harrington) || P/1924 Y1 || 6,46 || 22 декабря 1924 || Макс Вольф,Роберт Харрингтон
|-
| 44P/Рейнмута 2 (44P/Reinmuth) || P/1947 R1 || 6,73 || 10 сентября 1947 || Карл Рейнмут
|-
| 45P/Хонда — Мркоса — Пайдушаковой(45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková) || P/1948 X1 || 5,25 || 3 декабря 1948 || Минору Хонда,Антонин Мркос,Людмила Пайдушакова
|-
| 46P/Виртанена (46P/Wirtanen) || P/1948 A1 || 5,44 || 17 января 1948 || Карл Виртанен
|-
| 47P/Ашбрука — Джексона(47P/Ashbrook-Jackson) || P/1948 Q1 || 8,16 || 26 августа 1948 || ,Сирил Джексон
|-
| 48P/Джонсона (48P/Johnson) || P/1949 Q1 || 6,96 || 15 августа 1949 || Эрнест Джонсон
|-
| 49P/Арена — Риго (49P/Arend-Rigaux) || P/1951 C2 || 6,61 || 5 февраля 1951 || Сильвен Арен,Фернан Риго
|-
| 50P/Арена (50P/Arend) || P/1951 T1 || 8,24 || 4 октября 1951 || Сильвен Арен
|-
| 51P/Харрингтона (51P/Harrington) || P/1953 P1 || 6,77 || 14 августа 1953 || Роберт Харрингтон
|-
| 52P/Харрингтона — Эйбелла(52P/Harrington-Abell) || P/1955 F1 || 7,53 || 22 марта 1955 || Роберт Харрингтон,Джорж Эйбелл
|-
| 53P/ван Бисбрука (53P/Van Biesbroeck) || P/1954 R1 || 12,53 || 1 сентября 1954 || Жорж ван Бисбрук
|-
| 54P/де Вико — Свифта — NEAT(54P/de Vico-Swift-NEAT) || P/1844 Q1 || 7,31 || 23 августа 1844 || ,, NEAT
|-
| 55P/Темпеля — Туттля (55P/Tempel-Tuttle) || P/1865 Y1 || 33,24 || 19 декабря 1865 || Эрнст Темпель, Хорас Туттль
|-
| 56P/Слотера — Бернхема(56P/Slaughter-Burnham) || P/1959 B1 || 11,55 || 27 января 1959 || Чарльз Слотер,
|-
| 57P/дю Туа — Неуймина — Дельпорта(57P/du Toit-Neujmin-Delporte) || P/1941 O1 || 6,41 || 18 июля 1941 || ,Григорий Неуймин,Эжен Дельпорт
|-
| 58P/Джексона — Неуймина(58P/Jackson-Neujmin) || P/1936 S1 || 8,24 || 20 сентября 1936 || Сирил Джексон,Григорий Неуймин
|-
| 59P/Кирнса — Гуи (59P/Kearns-Kwee) || P/1963 Q1 || 9,45 || 17 августа 1963 || Чарльз Кирнс, Кьем Гуи
|-
| 60P/Цзыцзиньшань 2 (60P/Tsuchinshan) || P/1965 A2 || 6,79 || 11 января 1965 || Цзыцзиньшань
|-
| 61P/Шайн — Шалдеха(61P/Shajn-Schaldach) || P/1949 S1 || 7,47 || 18 сентября 1949 || Пелагея Шайн,Роберт Шалдех
|-
| 62P/Цзыцзиньшань 1 (62P/Tsuchinshan) || P/1965 A1 || 6,63 || 1 января 1965 || Цзыцзиньшань
|-
| 63P/Вильда 1 (63P/Wild) || P/1960 G1 || 13,24 || 26 марта 1960 || Пауль Вильд
|-
| 64P/Свифта — Герельса (64P/Swift-Gehrels) || P/1889 W1 || 9,17 || 16 ноября 1889 || Льюис Свифт, Том Герельс
|-
| 65P/Ганна (65P/Gunn) || P/1970 U2 || 6,8 || 27 октября 1970 || Джеймс Ганн
|-
| 66P/дю Туа (66P/du Toit) || P/1944 K1 || 14,7 || 16 мая 1944 || 
|-
| 67P/Чурюмова — Герасименко(67P/Churyumov-Gerasimenko) || P/1969 R1 || 6,45 || 22 октября 1969 || Клим Чурюмов,Светлана Герасименко
|-
| 68P/Клемола (68P/Klemola) || P/1965 U1 || 10,8 || 1 ноября 1965 || Арнольд Клемола
|-
| 69P/Тэйлора (69P/Taylor) || P/1915 W1 || 6,95 || 24 ноября 1915 || Клемент Тэйлор
|-
| 70P/Кодзимы (70P/Kojima) || P/1970 Y1 || 7,04 || 27 декабря 1970 || 
|-
| 71P/Кларка (71P/Clark) || P/1973 L1 || 5,52 || 9 июня 1973 || Майкл Кларк
|-
| 72P/Деннинга — Фудзикавы(72P/Denning-Fujikawa) || D/1881 T1 || 9,01 || 4 октября 1881 || Уильям Деннинг,
|-
| 73P/Швассмана — Вахмана 3(73P/Schwassmann-Wachmann) || P/1930 J1 || 5,36 || 2 мая 1930 || Арнольд Швассман,Арно Вахман
|-
| 74P/Смирновой — Черных(74P/Smirnova-Chernykh) || P/1975 E2 || 8,52 || 4 марта 1975 || Тамара Смирнова,Николай Черных
|-
| 75D/Когоутека (75D/Kohoutek) || D/1975 C1 || 6,67 || 17 февраля 1975 || Лубош Когоутек
|-
| 76P/Веста — Когоутека — Икемуры(76P/West-Kohoutek-Ikemura) || P/1975 D1 || 6,46 || 15 октября 1974 || Ричард Вест,Лубош Когоутек,Тосихико Икемура
|-
| 77P/Лонгмора (77P/Longmore) || P/1975 L1 || 6,83 || 10 июня 1975 || Эндрю Лонгмор
|-
| 78P/Герельса 2 (78P/Gehrels) || P/1973 S1 || 7,22 || 29 сентября 1973 || Том Герельс
|-
| 79P/дю Туа — Хартли (79P/du Toit-Hartley) || P/1945 G1 || 5,28 || 9 апреля 1945 || ,Малкольм Хартли
|-
| 80P/Петерса — Хартли (80P/Peters-Hartley) || P/1982 N1 || 8,12 || 26 июля 1846 || Кристиан Петерс,Малкольм Хартли
|-
| 81P/Вильда 2 (81P/Wild) || P/1978 A2 || 6,4 || 6 января 1978 || Пауль Вильд
|-
| 82P/Герельса 3 (82P/Gehrels) || P/1975 U1 || 8,42 || 27 октября 1975 || Том Герельс
|-
| 83D/Рассела (83D/Russell) || D/1979 M2 || 6,1 || 16 января 1979 || Кеннет Рассел
|-
| 84P/Джикласа (84P/Giclas) || P/1978 R2 || 6,97 || 8 сентября 1978 || Генри Джиклас
|-
| 85D/Ботина (85P/Boethin) || P/1975 A1 || 11,5 || 4 января 1975 || Лео Ботин
|-
| 86P/Вильда 3 (86P/Wild) || P/1980 G1 || 6,91 || май 1980 || Пауль Вильд
|-
| 87P/Баса (87P/Bus) || P/1981 E1 || 6,51 || 2 марта 1981 || Шелте Бас
|-
| 88P/Хауэлла (88P/Howell) || P/1981 Q1 || 5,49 || 29 августа 1981 || Эллен Хауэлл
|-
| 89P/Рассела 2 (89P/Russell) || P/1980 S1 || 7,41 || 28 сентября 1980 || Кеннет Рассел
|-
| 90P/Герельса 1 (90P/Gehrels) || P/1972 T1 || 15,04 || 11 октября 1972 || Том Герельс
|-
| 91P/Рассела 3 (91P/Russell) || P/1983 L1 || 7,67 || 14 июня 1983 || Кеннет Рассел
|-
| 92P/Сангина (92P/Sanguin) || P/1977 T2 || 12,43 || 15 октября 1977 || Хуан Сангин
|-
| 93P/Ловаша (93P/Lovas) || P/1980 X1 || 9,16 || 5 декабря 1980 || Миклош Ловаш
|-
| 94P/Рассела 4 (94P/Russell) || P/1984 E1 || 6,58 || 7 марта 1984 || Кеннет Рассел
|-
| 95P/Хирон (95P/Chiron) || P/1977 UB || 50,71 || 18 октября 1977 || Чарльз Коваль
|-
| 96P/Макхольца 1 (96P/Machholz) || P/1986 J2 || 5,23 || 12 мая 1986 || 
|-
| 97P/Меткалфа — Брюингтона(97P/Metcalf-Brewington) || P/1906 V2 || 10,45 || 15 ноября 1906 || Джоэл Меткалф,Говард Брюингтон
|-
| 98P/Такамидзавы (98P/Takamizawa) || P/1984 O1 || 7,40 || 30 июля 1984 || 
|-
| 99P/Коваля 1 (99P/Kowal) || P/1977 H2 || 15,05 || 24 апреля 1977 || Чарльз Коваль
|-
| 100P/Хартли 1 (100P/Hartley) || P/1985 L1 || 6,29 || 30 июня 1985 || Малкольм Хартли
|-
| 101P/Черных (101P/Chernykh) || P/1977 Q1 || 13,91 || 19 августа 1977 || Николай Черных
|-
| 102P/Шумейкеров 1 (102P/Shoemaker) || P/1984 S2 || 7,23 || 27 сентября 1984 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер
|-
| 103P/Хартли 2 (103P/Hartley) || P/1986 E2 || 6,41 || 15 марта 1986 || Малкольм Хартли
|-
| 104P/Коваля 2 (104P/Kowal) || P/1979 B1 || 6,18 || 27 января 1979 || Чарльз Коваль
|-
| 105P/Сингер Брюстера (105P/Singer Brewster) || P/1986 J1 || 6,45 || 3 мая 1986 || 
|-
| 106P/Шустера (106P/Schuster) || P/1977 T1 || 7,29 || 9 октября 1977 || Ганс-Эмиль Шустер
|-
| 107P/Вильсона — Харрингтона(107P/Wilson-Harrington) || P/1949 W1 || 4,29 || 15 ноября 1979 || Алберт Уилсон,Роберт Харрингтон
|-
| 108P/Сиффрео (108P/Ciffréo) || P/1985 V1 || 7,24 || 8 ноября 1985 || Жаклин Сиффрео
|-
| 109P/Свифта — Туттля (109P/Swift-Tuttle) || P/1862 O1 || 135 || 16 июля 1862 || Льюис Свифт, Хорас Туттль
|-
| 110P/Хартли 3 (110P/Hartley) || P/1988 D1 || 6,87 || 19 февраля 1988 || Малкольм Хартли
|-
| 111P/Хелин — Романа — Крокетта(111P/Helin-Roman-Crockett) || P/1989 A2 || 8,19 || 5 января 1989 || Элеанор Хелин,Брайан Роман,Ренди Крокетт
|-
| 112P/Ураты — Ниидзимы (112P/Urata-Niijima) || P/1986 UD || 6,65 || 30 октября 1986 || Такэси Урата,Цунэо Ниидзима
|-
| 113P/Шпиталера (113P/Spitaler) || P/1890 W1 || 7,09 || 17 ноября 1890 || Рудольф Шпиталер
|-
| 114P/Уайзмана — Скиффа(114P/Wiseman-Skiff) || P/1986 Y1 || 6,68 || 28 декабря 1986 || ,Брайан Скифф
|-
| 115P/Мори (115P/Maury) || P/1985 Q1 || 8,78 || 16 августа 1985 || Ален Мори
|-
| 116P/Вильда 4 (116P/Wild) || P/1990 B1 || 6,49 || 21 января 1990 || Пауль Вильд
|-
| 117P/Хелин — Романа — Алу 1(117P/Helin-Roman-Alu) || P/1989 T2 || 8,25 || 2 октября 1989 || Элеанор Хелин,Брайан Роман,Джеффри Алу
|-
| 118P/Шумейкеров — Леви 4(118P/Shoemaker-Levy) || P/1991 C2 || 6,49 || 9 февраля 1991 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер,Дэвид Леви
|-
| 119P/Паркера — Хартли(119P/Parker-Hartley) || P/1989 E1 || 8,9 || 2 марта 1989 || Квентин Паркер,Малкольм Хартли
|-
| 120P/Мюллера 1 (120P/Mueller) || P/1987 U2 || 8,43 || 18 октября 1987 || Джин Мюллер
|-
| 121P/Шумейкеров — Хольта 2(121P/Shoemaker-Holt) || P/1989 E2 || 8,01 || 9 марта 1989 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер,Генри Хольт
|-
| 122P/де Вико (122P/de Vico) || P/1846 D1 || 74,4 || 20 февраля 1846 || 
|-
| 123P/Веста — Хартли (123P/West-Hartley) || P/1989 E3 || 7,58 || 11 мая 1989 || Ричард Вест,Малкольм Хартли
|-
| 124P/Мркоса (124P/Mrkos) || P/1991 F1 || 5,75 || 16 марта 1991 || Антонин Мркос
|-
| 125P/Spacewatch 1 (125P/Spacewatch) || P/1991 R2 || 5,53 || 8 сентября 1991 || Spacewatch
|-
| 126P/IRAS (126P/IRAS) || P/1983 M1 || 13,29 || 28 июля 1983 || IRAS
|-
| 127P/Хольта — Ольмстеда(127P/Holt-Olmstead) || P/1990 R2 || 6,39 || 14 сентября 1990 || Генри Хольт,C. Michelle Olmstead
|-
| 128P/Шумейкеров — Хольта 1(128P/Shoemaker-Holt) || P/1987 U1 || 9,52 || 18 октября 1987 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер,Генри Хольт
|-
| 129P/Шумейкеров — Леви 3(129P/Shoemaker-Levy) || P/1991 C1 || 8,81 || 7 февраля 1991 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер,Дэвид Леви
|-
| 130P/Макнота — Хьюза(130P/McNaught-Hughes) || P/1991 S1 || 6,66 || 30 сентября 1991 || Роберт Макнот,
|-
| 131P/Мюллера 2 (131P/Mueller) || P/1990 R1 || 7,07 || 15 сентября 1990 || Джин Мюллер
|-
| 132P/Хелин — Романа — Алу 2(132P/Helin-Roman-Alu) || P/1989 U1 || 8,28 || 26 октября 1989 || Элеанор Хелин,Брайан Роман,Джеффри Алу
|-
| 133P/Эльста — Писарро(133P/Elst-Pizarro) || P/1996 N2 || 5,61 || 14 июля 1996 || Эрик Вальтер Эльст,Гидо Писарро
|-
| 134P/Коваля — Вавровой(134P/Kowal-Vávrová) || P/1983 J3 || 15,5 || 2 апреля 1983 || Чарльз Коваль,Зденька Ваврова
|-
| 135P/Шумейкеров — Леви 8(135P/Shoemaker-Levy) || P/1992 G2 || 7,5 || 5 апреля 1992 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер,Дэвид Леви
|-
| 136P/Мюллера 3 (136P/Mueller) || P/1990 S1 || 8,52 || 24 сентября 1990 || Джин Мюллер
|-
| 137P/Шумейкеров — Леви 2(137P/Shoemaker-Levy) || P/1990 UL3 || 9,36 || 25 октября 1990 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер,Дэвид Леви
|-
| 138P/Шумейкеров — Леви 7(138P/Shoemaker-Levy) || P/1991 V2 || 6,91 || 13 ноября 1991 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер,Дэвид Леви
|-
| 139P/Вяйсяля — Отерма(139P/Väisälä-Oterma) || P/1939 TN || 9,57 || 7 ноября 1939 || Ирьё Вяйсяля,Лииси Отерма
|-
| 140P/Боуэлла — Скиффа (140P/Bowell-Skiff) || P/1983 C1 || 16,18 || 15 марта 1983 || Эдвард Боуэлл,Брайан Скифф
|-
| 141P/Макхольца 2 (141P/Machholz) || P/1994 P1 || 5,23 || 13 августа 1994 || 
|-
| 142P/Гэ — Вана (142P/Ge-Wang) || P/1988 V1 || 11,18 || 4 ноября 1988 || Гэ Юнлян, Ван Ци
|-
| 143P/Коваля — Мркоса (143P/Kowal-Mrkos) || P/1984 H1 || 8,94 || 23 апреля 1984 || Чарльз Коваль,Антонин Мркос
|-
| 144P/Кусиды (144P/Kushida) || P/1994 A1 || 7,57 || 8 января 1994 || Ёсио Кусида
|-
| 145P/Шумейкеров — Леви 5(145P/Shoemaker-Levy) || P/1991 T1 || 8,68 || 13 декабря 1991 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер,Дэвид Леви
|-
| 146P/Шумейкеров — LINEAR(146P/Shoemaker-LINEAR) || P/1984 W1 || 7,88 || 26 сентября 1984 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер, LINEAR
|-
| 147P/Кусиды — Мурамацу(147P/Kushida-Muramatsu) || P/1993 X1 || 7,42 || 8 декабря 1993 || Ёсио Кусида,Осаму Мурамацу
|-
| 148P/Андерсон — LINEAR(148P/Anderson-LINEAR) || P/1963 W1 || 7,05 || 22 ноября 1963 || Jean H. Anderson, LINEAR
|-
| 149P/Мюллера 4 (149P/Mueller) || P/1992 G3 || 9,01 || 9 апреля 1992 || Джин Мюллер
|-
| 150P/LONEOS 3 (150P/LONEOS) || P/2000 WT168 || 7,66 || 23 марта 2001 || LONEOS
|-
| 151P/Хелин (151P/Helin) || P/1987 Q3 || 14,0 || 24 августа 1987 || Элеанор Хелин
|-
| 152P/Хелин — Лоуренса(152P/Helin-Lawrence) || P/1993 K2 || 9,54 || 17 мая 1993 || Элеанор Хелин,Кеннет Лоуренс
|-
| 153P/Икэя — Чжана (153P/Ikeya-Zhang) || P/2002 C1 || 360 || 1 февраля 2002 || Каору Икэя,
|-
| 154P/Брюингтона (154P/Brewington) || P/1992 Q1 || 10,66 || 28 августа 1992 || Говард Брюингтон
|-
| 155P/Шумейкеров 3 (155P/Shoemaker) || P/1986 A1 || 17,09 || 10 января 1986 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер
|-
| 156P/Рассела — LINEAR(156P/Russell-LINEAR) || P/2000 QD181 || 6,83 || 17 августа 2000 || Кеннет Рассел, LINEAR
|-
| 157P/Триттона (157P/Tritton) || P/1978 C2 || 6,37 || 11 февраля 1978 || Кит Триттон
|-
| 158P/Коваля — LINEAR (158P/Kowal-LINEAR) || P/2001 RG100 || 10,3 || 24 июля 1979 || Чарльз Коваль, LINEAR
|-
| 159P/LONEOS 7 (159P/LONEOS) || P/2003 UD16 || 14,3 || 16 октября 2003 || LONEOS
|-
| 160P/LINEAR 43 (160P/LINEAR) || P/2004 NL21 || 7,94 || 15 июля 2004 || LINEAR
|-
| 161P/Хартли — IRAS (161P/Hartley-IRAS) || P/1983 V1 || 21,50 || 4 ноября 1983 || Малкольм Хартли,IRAS
|-
| 162P/Сайдинг Спринг 2 (162P/Siding Spring) || P/2004 TU12 || 5,32 || 10 ноября 2004 || SSS
|-
| 163P/NEAT 21 (163P/NEAT) || P/2004 V4 || 7,01 || 5 ноября 2004 || NEAT
|-
| 164P/Кристенсена 2 (164P/Christensen) || P/2004 Y1 || 6,98 || 21 декабря 2004 || Эрик Кристенсен
|-
| 165P/LINEAR 10 (165P/LINEAR) || P/2000 B4 || 76,48 || 29 января 2000 || LINEAR
|-
| 166P/NEAT 8 (166P/NEAT) || P/2001 T4 || 51,47 || 15 октября 2001 || NEAT
|-
| 167P/CINEOS (167P/CINEOS) || P/2004 PY42 || 65,07 || 10 августа 2004 || CINEOS
|-
| 168P/Хердженротера 1 (168P/Hergenrother) || P/1998 W2 || 6,92 || 22 ноября 1998 || Карл Хердженротер
|-
| 169P/NEAT 22 (169P/NEAT) || P/2002 EX12 || 4,2 || 15 марта 2002 || NEAT
|-
| 170P/Кристенсена 4 (170P/Christensen) || P/2005 M1 || 8,63 || 17 июня 2005 || Эрик Кристенсен
|-
| 171P/Спара 2 (171P/Spahr) || P/1998 W1 || 6,62 || 16 ноября 1998 || Тимоти Спар
|-
| 172P/Ёна (172P/Yeung) || P/2002 BV || 6,59 || 21 января 2002 || Уильям Ён
|-
| 173P/Мюллера 5 (173P/Mueller) || P/1993 W1 || 13,64 || 20 ноября 1993 || Джин Мюллер
|-
| 174P/Эхекл (174P/Echeclus) || P/2000 EC98 || 35,36 || 3 марта 2000 || Spacewatch
|-
| 175P/Хердженротера 2 (175P/Hergenrother) || P/2000 C1 || 6,62 || 4 февраля 2000 || Карл Хердженротер
|-
| 176P/LINEAR 52 (176P/LINEAR) || P/1999 RE70 || 5,71 || 7 сентября 1999 || LINEAR
|-
| 177P/Барнарда 2 (177P/Barnard) || P/1889 M1 || 119,56 || 24 июня 1889 || Эдвард Барнард
|-
| 178P/Хага — Белла (178P/Hug-Bell) || P/1999 X1 || 7,06 || 10 декабря 1999 || Гари Хуг, Грэм Белл
|-
| 179P/Джедика 1 (179P/Jedicke) || P/1995 A1 || 14,34 || 9 января 1995 || Роберт Джедик
|-
| 180P/NEAT 3 (180P/NEAT) || P/2001 K1 || 7,53 || 20 мая 2001 || NEAT
|-
| 181P/Шумейкеров — Леви 6(181P/Shoemaker-Levy) || P/1991 V1 || 7,54 || 7 ноября 1991 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер,Дэвид Леви
|-
| 182P/LONEOS 6 (182P/LONEOS) || P/2001 WF2 || 5,02 || 17 ноября 2001 || LONEOS
|-
| 183P/Корлевича — Юрича(183P/Korlević-Jurić) || P/1999 DN3 || 9,56 || 18 февраля 1999 || Корадо Корлевич,Марио Юрич
|-
| 184P/Ловаша 2 (184P/Lovas) || P/1986 W1 || 6,62 || 9 января 1986 || Миклош Ловаш
|-
| 185P/Петрю (185P/Petriew) || P/2001 Q2 || 5,47 || 18 августа 2001 || Ванс Авери Петрю
|-
| 186P/Гаррадда 1 (186P/Garradd) || P/2007 B3 || 10,64 || 23 января 2007 || Гордон Гаррэдд
|-
| 187P/LINEAR 4 (187P/LINEAR) || P/1999 J5 || 9,40 || 12 мая 1999 || LINEAR
|-
| 188P/LINEAR — Мюллера(188P/LINEAR-Mueller) || P/1998 S1 || 9,13 || 17 октября 1998 || LINEAR, Джин Мюллер
|-
| 189P/NEAT 10 (189P/NEAT) || P/2002 O5 || 4,98 || 3 августа 2002 || NEAT
|-
| 190P/Мюллера 6 (190P/Mueller) || P/1998 U2 || 8,73 || 20 октября 1998 || Джин Мюллер
|-
| 191P/Макнота 11 (191P/McNaught) || P/2007 N1 || 6,64 || 10 июля 2007 || Роберт Макнот
|-
| 192P/Шумейкеров — Леви 1(192P/Shoemaker-Levy) || P/1990 V1 || 16,38 || 15 ноября 1990 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер,Дэвид Леви
|-
| 193P/LINEAR — NEAT 2(193P/LINEAR-NEAT) || P/2001 Q5 || 6,74 || 17 августа 2001 || LINEAR, NEAT
|-
| 194P/LINEAR 9 (194P/LINEAR) || P/2000 B3 || 8,04 || 27 января 2000 || LINEAR
|-
| 195P/Хилла 1 (195P/Hill) || P/2006 W4 || 16,49 || 22 ноября 2006 || Ричард Хилл
|-
| 196P/Тихи (196P/Tichý) || P/2000 U6 || 7,34 || 4 октября 2000 || Милош Тихи
|-
| 197P/LINEAR 30 (197P/LINEAR) || P/2003 KV2 || 4,85 || 23 мая 2003 || LINEAR
|-
| 198P/ODAS (198P/ODAS) || P/1998 X1 || 6,77 || 15 декабря 1998 || ODAS
|-
| 199P/Шумейкеров 4 (199P/Shoemaker) || P/1994 J3 || 14,53 || 15 октября 1994 || Кэролин Шумейкер,Юджин Шумейкер
|-
| 200P/Ларсена (200P/Larsen) || P/1997 V1 || 10,9 || 3 ноября 1997 || Джеффри Ларсен
|-
| 201P/LONEOS 4 (201P/LONEOS) || P/2001 R1 || 6,44 || 10 сентября 2001 || LONEOS
|-
| 202P/Скотти 2 (202P/Scotti) || P/2001 X2 || 7,34 || 14 декабря 2001 || Джеймс Скотти
|-
| 203P/Корлевича (203P/Korlević) || P/1999 WJ7 || 10,0 || 28 ноября 1999 || Корадо Корлевич
|-
| 204P/LINEAR — NEAT 3 (204P/LINEAR-NEAT) || P/2001 TU80 || 7,02 || 13 октября 2001 || LINEAR, NEAT
|-
| 205P/Джакобини (205P/Giacobini) || P/1896 R2 || 6,66 || 4 сентября 1896 || Мишель Джакобини
|-
| 206P/Барнарда — Боаттини(206P/Barnard-Boattini) || P/1892 T1 || 5,83 || 13 октября 1892 || Эдвард Барнард,Андреа Боаттини
|-
| 207P/NEAT 4 (207P/NEAT) || P/2001 J1 || 7,67 || 14 марта 2001 || NEAT
|-
| 208P/МакМиллана (208P/McMillan) || P/2008 U1 || 8,11 || 13 октября 2008 || Роберт МакМиллан
|-
| 209P/LINEAR 41 (209P/LINEAR) || P/2004 CB || 5,04 || 3 февраля 2004 || LINEAR
|-
| 210P/Кристенсена 1 (210P/Christensen) || P/2003 K2 || 5,66 || 26 мая 2003 || Эрик Кристенсен
|-
| 211P/Хилла 3 (211P/Hill) || P/2008 X1 || 6,73 || 4 декабря 2008 || Ричард Хилл
|-
| 212P/NEAT 24 (212P/NEAT) || P/2000 YN30 || 7,79 || 25 февраля 2001 || NEAT
|-
| 213P/Ван Несса 2 (213P/Van Ness) || P/2005 R2 || 6,33 || 10 сентября 2005 || ван Несс
|-
| 214P/LINEAR 22 (214P/LINEAR) || P/2002 CW134 || 6,85 || 7 февраля 2002 || LINEAR
|-
| 215P/NEAT 11 (215P/NEAT) || P/2002 O8 || 8,07 || 8 мая 2002 || NEAT
|-
| 216P/LINEAR 16 (216P/LINEAR) || P/2001 CV8 || 7,66 || 1 февраля 2001 || LINEAR
|-
| 217P/LINEAR 17 (217P/LINEAR) || P/2001 MD7 || 7,91 || 21 июня 2001 || LINEAR
|-
| 218P/LINEAR 29 (218P/LINEAR) || P/2003 H4 || 6,10 || 29 апреля 2003 || LINEAR
|-
| 219P/LINEAR 38 (219P/LINEAR) || P/2002 LZ11 || 6,99 || 5 июня 2002 || LINEAR
|-
| 220P/Макнота 1 (220P/McNaught) || P/2004 K2 || 5,50 || 20 мая 2004 || Роберт Макнот
|-
| 221P/LINEAR 25 (221P/LINEAR) || P/2002 JN16 || 6,49 || 9 мая 2002 || LINEAR
|-
| 222P/LINEAR 46 (222P/LINEAR) || P/2004 X1 || 4,83 || 7 декабря 2004 || LINEAR
|-
| 223P/Скиффа 2 (223P/Skiff) || P/2002 S1 || 8,45 || 17 сентября 2002 || Брайан Скифф
|-
| 224P/LINEAR — NEAT 5 (224P/LINEAR-NEAT) || P/2003 XD10 || 6,29 || 4 декабря 2003 || LINEAR, NEAT
|-
| 225P/LINEAR 26 (225P/LINEAR) || P/2002 T1 || 6,96 || 3 октября 2002 || LINEAR
|-
| 226P/Пиготта — LINEAR — Ковальского(226P/Pigott-LINEAR-Kowalski) || P/2003 A1 || 7,30 || 19 ноября 1783 || Эдвард Пиготт, LINEAR,
|-
| 227P/Каталина — LINEAR(227P/Catalina-LINEAR) || P/2004 EW38 || 6,80 || 14 марта 2003 || CSS, LINEAR
|-
| 228P/LINEAR 21 (227P/LINEAR) || P/2001 YX127 || 8,51 || 17 декабря 2001 || LINEAR
|-
| 229P/Гиббса 10 (229P/Gibbs) || P/2009 S1 || 7,77 || 20 сентября 2009 || Alex R. Gibbs
|-
| 230P/LINEAR 57 (230P/LINEAR) || P/2009 U6 || 6,27 || 27 октября 2009 || LINEAR
|-
| 231P/LINEAR — NEAT 4 (231P/LINEAR-NEAT) || P/2003 CP7 || 8,05 || 29 апреля 2003 || LINEAR, NEAT
|-
| 232P/Хилла 2 (232P/Hill) || P/2009 W1 || 9,49 || 18 ноября 1999 || Ричард Хилл
|-
| 233P/Ла Сагра 3 (233P/La Sagra) || P/2009 WJ50 || 5,29 || 19 ноября 2009 || Ла-Сагра
|-
| 234P/LINEAR 60 (234P/LINEAR) || P/2002 CF140 || 7,46 || 8 февраля 2002 || LINEAR
|-
| 235P/LINEAR 61 (235P/LINEAR) || P/2002 FA9 || 8,00 || 16 марта 2002 || LINEAR
|-
| 236P/LINEAR 39 (236P/LINEAR) || P/2003 UY275 || 7,20 || 29 октября 2003 || LINEAR
|-
| 237P/LINEAR 62 (237P/LINEAR) || P/2002 LN13 || 7,22 || 14 марта 2003 || LINEAR
|-
| 238P/Рида 3 (238P/Read) || P/2005 U1 || 5,63 || 17 июля 2005 || Michael T. Read
|-
| 239P/LINEAR 11 (239P/LINEAR) || P/1999 XB69 || 9,42 || 7 декабря 1999 || LINEAR
|-
| 240P/NEAT 12 (240P/NEAT) || P/2002 X2 || 7,60 || 23 марта 2003 || NEAT
|-
| 241P/LINEAR 7 (241P/LINEAR) || P/1999 U3 || 10,69 || 30 октября 1999 || LINEAR
|-
| 242P/Спара 1 (242P/Spahr) || P/1998 U4 || 13,16 || 27 октября 1998 || Тимоти Спар
|-
| 243P/NEAT 17 (243P/NEAT) || P/2003 S2 || 10,69 || 24 сентября 2003 || NEAT
|-
| 244P/Скотти 1 (244P/Scotti) || P/2000 Y3 || 11,24 || 30 декабря 2000 || Джеймс Скотти
|-
| 245P/WISE 5 (245P/WISE) || P/2010 L1 || 8,03 || 2 июня 2010 || WISE
|-
| 246P/NEAT 20 (246P/NEAT) || P/2004 F3 || 8,04 || 28 марта 2004 || NEAT
|-
| 247P/LINEAR 63 (247P/LINEAR) || P/2010 V3 || 7,98 || 5 ноября 2002 || LINEAR
|-
| 248P/Гиббса 11 (248P/Gibbs) || P/2010 W1 || 14,64 || 27 ноября 2010 || Alex R. Gibbs
|-
| 249P/LINEAR 53 (249P/LINEAR) || P/2006 U1 || 4,64 || 19 октября 2006 || LINEAR
|-
| 250P/Ларсона 4 (250P/Larson) || P/2011 A1 || 7,21 || 10 января 2011 || Стивен Ларсон
|-
| 251P/LINEAR 42 (251P/LINEAR) || P/2004 HC18 || 6,52 || 17 апреля 2004 || LINEAR
|-
| 252P/LINEAR 12 (252P/LINEAR) || P/2000 G1 || 5,35 || 7 апреля 2000 || LINEAR
|-
| 253P/PANSTARRS 3 (253P/PANSTARRS) || P/2011 R2 || 6,47 || 4 сентября 2011 || Pan-STARRS
|-
| 254P/Макнота 19 (254P/McNaught) || P/2010 T1 || 10,08 || 4 октября 2010 || Роберт Макнот
|-
| 255P/Леви 2 (255P/Levy) || P/2006 T1 || 5,29 || 2 октября 2006 || Дэвид Леви
|-
| 256P/LINEAR 31 (256P/LINEAR) || P/2003 HT15 || 9,89 || 26 апреля 2003 || LINEAR
|-
| 257P/Каталина 4 (257P/Catalina) || P/2005 JY126P/2012 F4 || 7,27 || 12 мая 2005 || CSS
|-
| 258P/PANSTARRS 10 (258P/PANSTARRS) || P/2012 H1 || 9,22 || 27 апреля 2012 || Pan-STARRS
|-
| 259P/Гаррэдда 4 (259P/Garradd) || P/2008 R1 || 4,50 || 2 ноября 2008 || Гордон Гаррэдд
|-
| 260P/Макнота 4 (260P/McNaught) || P/2005 K3P/2012 K2 || 7,10 || 20 май 2005 || Роберт Макнот
|-
| 261P/Ларсона 1 (261P/Larson) || P/2005 N3P/2012 K4 || 6,80 || 5 июля 2005 || Стивен Ларсон
|-
| 262P/Макнота — Рассела(262P/McNaught-Russell) || P/1994 X1P/2012 K7 || 18,21 ||  декабря 2004 || Роберт Макнот,Кеннет Рассел
|-
| 263P/Гиббса 3 (263P/Gibbs) || P/2006 Y2P/2012 K9 || 5,27 || 26 декабря 2006 || Alex R. Gibbs
|-
| 264P/Ларсена 4 (264P/Larsen) || P/2004 H3P/2012 L4 || 7,68 || 22 апреля 2004 || Джеффри Ларсен
|-
| 265P/LINEAR 32 (265P/LINEAR) || P/2003 O2P/2012 M1 || 8,77 || 29 июля 2003 || LINEAR
|-
| 266P/Кристенсена 12 (266P/Christensen) || P/2006 U5P/2012 P1 || 6,63 || 27 октября 2006 || Эрик Кристенсен
|-
| 267P/LONEOS 12 (267P/LONEOS) || P/2006 Q2P/2012 R1 || 5,97 || 29 августа 2006 || LONEOS
|-
| 268P/Бернарди (268P/Bernardi) || P/2005 V1P/2012 P2 || 9,54 || 1 ноября 2005 || Фабрицио Бернарди
|-
| 269P/Джедик 2 (269P/Jedicke) || P/1996 A1P/2012 R2 || 19,31 || 14 января 1996 || Виктория Джедик,Роберт Джедик
|-
| 270P/Герельса 4 (270P/Gehrels) || P/1997 C1P/2012 S5 || 17,39 || 1 февраля 1997 || Том Герельс
|-
| 271P/ван Хаутена — Леммона(271P/van Houten-Lemmon) || P/1960 S1P/2012 TB36 || 18,4 || сентябрь 1960 || Корнелис Йоханнес,Ингрид ван Хаутены, MLS
|-
| 272P/NEAT 19 (272P/NEAT) || P/2004 F1P/2012 V3 || 9,36 || 18 марта 2004 || NEAT
|-
| 273P/Понса — Гамбара (273P/Pons-Gambart) || P/1827 M1P/2012 V4C/1110 K1 || 188 || 21 июня 1827 || Жан-Луи Понс,Адольф Гамбар
|-
| 274P/Томбо — Тенагра(274P/Tombaugh-Tenagra) || P/1931 AN || 9,11 || январь 1931 || Клайд Томбо,Обсерватория Тенагра II
|-
| 275P/Германа (275P/Hermann) || P/1999 D1 || 13,85 || 20 февраля 1999 || Шон Герман
|-
| 276P/Воробьёва (276P/Vorobjov) || P/2012 T7 || 12,43 || 15 октября 2012 || Томаш Воробьёв
|-
| 277P/LINEAR 51 (278P/LINEAR) || P/2005 YQ127 || 7,60 || 22 декабря 2005 || LINEAR
|-
| 278P/Макнота 9 (277P/McNaught) || P/2006 K2 || 7,09 || 28 мая 2006 || Роберт Макнот
|-
| 279P/Ла-Сагра 1 (279P/La Sagra) || P/2009 QG31 || 6,76 || 19 августа 2009 || Обсерватория Ла-Сагра
|-
| 280P/Ларсена 3 (280P/Larsen) || P/2004 H2 || 9,56 || 19 апреля 2004 || Джеффри Ларсен
|-
| 281P/MOSS || P/2013 CE31 || 10,69 || 5 февраля 2013 || MOSS
|-
| 282P/2003 BM80=323137 || P/2003 BM80 || 8,76 || 24 апреля 2004 || LONEOS
|-
| 283P/Spacewatch 6 || P/2013 EV9 || 8,41 || 7 апреля 2013 || Spacewatch
|-
| 284P/Макнота 10 (284P/McNaught) || P/2007 H1 || 8,01 || 17 августа 2007 || Роберт Макнот
|-
| 285P/LINEAR 36 || P/2003 U2P/2013 K2 || 9,60 || 4 декабря 2003 || LINEAR
|-
| 286P/Кристенсена 3 (286P/Christensen) || P/2005 L4 || 8,35 || 24 августа 2005 || Эрик Кристенсен
|-
| 287P/Кристенсена 9 (287P/Christensen) || P/2006 R2 || 8,51 || 15 июня 2006 || Эрик Кристенсен
|-
| 288P/2006 VW139=(300163) || P/2006 VW139 || 5,32 || 18 ноября 2000 || Spacewatch
|-
| 289P/Бланпэна (289P/Blanpain) || P/1819 W1 || 5,1 || 20 ноября 1819 || Жан-Жак Бланпэн
|-
| 290P/Егера (290P/Jäger) || P/1998 U3 || 14,94 || 10 марта 1999 || Михаэль Егер
|-
| 291P/NEAT 16 (291P/NEAT) || P/2003 S1P/2013 N2 || 9,73 || 27 марта 2004 || NEAT
|-
| 292P/Ли 1 (292P/Li) || P/1998 Y2 || 15,14 || 17 декабря 1998 || Вэйдонг Ли
|-
| 293P/Spacewatch 4 (293P/Spacewatch) || P/2006 XG16 || 6,92 || 9 февраля 2007 || Spacewatch
|-
| 294P/LINEAR 54 (294P/LINEAR) || P/2008 A2 || 5,71 || 12 июня 2008 || LINEAR
|-
| 295P/LINEAR 23 (295P/LINEAR) || P/2002 AR2 || 12,36 || 16 января 2002 || LINEAR
|-
| 296P/Гаррадда 2 (296P/Garradd) || P/2007 H3 || 6,55 || 15 августа 2007 || Гордон Гаррадд
|-
| 297P/Бешора (297P/Beshore) || P/2008 J2 || 6,29 || 20 марта 2008 || Эд Бешор
|-
| 298P/Кристенсена 15 (298P/Christensen) || P/2007 C1 || 6,52 || 5 марта 2007 || Эрик Кристенсен
|-
| 299P/Каталина — PANSTARRS 2 (299P/Catalina-PANSTARRS) || P/2005 EL284 || 9,15 || 23 февраля 2015 || CSS, NEAT
|-
| 300P/Каталина 3 (300P/Catalina) || P/2005 JQ5 || 4,42 || 28 июля 2005 || CSS
|-
| 301P/LINEAR — NEAT 1 || P/2001 BB50 || 13,56 || 30 января 2001 || LINEAR, NEAT
|-
| 302P/Леммона — PANSTARRS 2 || 2007 RJ236 || 8,81 || 4 июля 2007 || MLS, Pan-STARRS
|-
| 303P/NEAT 18 || P/2003 U3 || 11,45 || 23 апреля 2003 || NEAT
|-
| 304P/Ори (304P/Ory) || P/2008 Q2 || 5,98 || 19 октября 2008 || Мишель Ори
|-
| 305P/Скифф 3 (305P/Skiff) || P/2004 V1 || 9,98 || 8 декабря 2004 || Брайан Скифф
|-
| 306P/LINEAR 33 || P/2003 O3 || 5,47 || 14 августа 2003 || LINEAR
|-
| 307P/LINEAR 50 || P/2000 QJ46 || 14,37 || 10 декабря 2000 || LINEAR
|-
| 308P/Лагерквиста — Карсенти(308P/Lagerkvist-Carsenty) || P/1997 T3 || 17,27 || 11 марта 1998 || К.-И. Лагерквист,Ури Карсенти
|-
| 309P/LINEAR 47 || P/2005 Q4 || 9,42 || 28 сентября 2005 || LINEAR
|-
| 310P/Хилла 5 (310P/Hill) || P/2006 S6 || 8,51 || 18 октября 2006 || Ричард Хилл (CSS)
|-
| 311P/PANSTARRS 23 || P/2013 P5 || 3,24 || 15 апреля 2014 || Pan-STARRS
|-
| 312P/NEAT 25 || P/2001 Q11 || 6,40 || 22 июня 2001 || NEAT
|-
| 313P/Гиббс 16 (313P/Gibbs) || P/2003 S10 || 5,61 || 28 августа 2014 || Alex R. Gibbs
|-
| 314P/Монтани (314P/Montani) || P/1997 G1 || 19,49 || 6 апреля 1997 || Montani
|-
| 315P/LONEOS 9 || P/2004 VR8 || 10,67 || 2 сентября 2005 || LONEOS
|-
| 316P/LONEOS — Кристенсена(316P/LONEOS-Christensen) || P/2005 RV25 || 9,00 || 7 ноября 2006 || LONEOS, Эрик Кристенсен
|-
| 317P/WISE 4 || P/2010 K2 || 5,01 || 8 июля 2005 || WISE
|-
| 318P/Макнота — Хартли(318P/McNaught-Hartley) || P/1994 N2 || 20,96 || 8 декабря 1994 || Роберт Макнот,Малкольм Хартли
|-
| 319P/Каталина — Макнота(319P/Catalina-McNaught) || P/2008 S1 || 6,75 || 1 октября 2008 || CSS, Роберт Макнот
|-
| 320P/Макнота 2 (320P/McNaught) || P/2004 R1 || 5,47 || 30 августа 2004 || Роберт Макнот
|-
| 321P/SOHO 3 (321P/SOHO) || P/1997 J6 || 3,78 || 1 мая 1997 || SOHO
|-
| 322P/SOHO 1 (322P/SOHO) || P/1999 R1 || 3,99 || 5 сентября 1999 || SOHO
|-
| 323P/SOHO 2 (323P/SOHO) || P/1999 X3 || 4,22 || 12 декабря 1999 || SOHO
|-
| 324P/Ла-Сагра 4 (324P/La-Sagra) || P/2010 R2 || 5,45 || 25 июня 2010 || Обсерватория Ла-Сагра
|-
| 325P/Яна — Гао (325P/Yang-Gao) || P/2009 L2 || 6,32 || 21 марта 2009 || Жуй Ян, Син Гао
|-
| 326P/Хилла 6 (326P/Hill) || P/2007 || 8,22|| 20 марта 1991 || Ричард Хилл
|-
| 327P/ван Несс (327P/Van Ness) || P/2002 Q1 || 6,71 || 15 июля 2002 || Michael E. Van Ness
|-
| 328P/LONEOS — Такер (328P/LONEOS-Tucker) || P/1998 QP54 || 8,59 || 6 октября 1998 || LONEOS, Рой Такер
|-
| 329P/LINEAR — Каталина (329P/LINEAR-Catalina) || P/2003 WC7 || 11,82 || 5 февраля 2004 || LINEAR, CSS
|-
| 330P/Каталина 1 (330P/Catalina) || P/1999 V1 || 16,91 || 25 октября 1999 || CSS
|-
| 331P/Гиббса 9 (331P/Gibbs) || P/2012 F5 || 5,21 || 10 января 2005 || Alex R. Gibbs
|-
| 332P/Икэя — Мураками (332P/Ikeya-Murakami) || P/2010 V1 || 5,42 || 13 октября 2010 || Каору Икэя, Сигэки Мураками
|-
| 333P/NEAT 66 (333P/NEAT) || P/2007 VA85 || 8,68 || 28 июля 2007 || NEAT
|-
| 334P/NEAT 1 (334P/NEAT) || P/2001 F1 || 16,49 || 22 ноября 2000 || NEAT
|-
| 335P/Гиббса 8 (335P/Gibbs) || 2008 Y2 || 6,80 || 22 января 2009 || Alex R. Gibbs
|-
| 336P/Макнота 7 (336P/McNaught) || 2006 G1 || 10,56 || 5 марта 1996 || Роберт Макнот
|-
| 337P/Макнота 6 (337P/McNaught) || 2010 N1 || 5,97 || 16 августа 2010 || Роберт Макнот
|-
| 338P/Макнота 11 (338P/McNaught) || 2008 J3 || 7,70 || 10 марта 2009 || Роберт Макнот
|-
| 339P/Гиббса 9 (339P/Gibbs) || 2009 K1 || 7,05 || 25 июня 2009 || Alex R. Gibbs
|-
| 340P/Боаттини 2 (340P/Boattini) || 2008 T1 || 8,77 || 26 февраля 2008 || Андреа Боаттини
|-
| 341P/Гиббса 6 (341P/Gibbs) || 2007 R3 || 8,89 || 6 июля 2007 || Alex R. Gibbs
|-
| 342P/SOHO 6 (342P/SOHO) || 2000 O3 || 5,31 || 30 июля 2000 || SOHO
|-
| 343P/NEAT — LONEOS (343P/NEAT-LONEOS) || 2003 SQ215 || 12,81 || 24 марта 2004 || NEAT, LONEOS
|-
| 344P/Рида 1 (344P/Read) || 2005 S3 || 10,81 || 7 декабря 1951 || Michael T. Read
|-
| 345P/LINEAR 68 (345P/LINEAR) || 2008 SH164 || 8,13 || 2 июня 2008 || LINEAR
|-
| 346P/Каталина 7 (346P/Catalina) || 2007 T6 || 9,49 || 19 февраля 2008 || CSS
|-
| 347P/PANSTARRS 60 (347P/PANSTARRS) || 2009 Q9 || 6,86 || 12 января 2003 || Pan-STARRS
|-
| 348P/PANSTARRS 62 (348P/PANSTARRS) || 2011 A5 || 5,63 || 1 ноября 2010 || Pan-STARRS
|-
| 349P/Леммона 8 (349P/Lemmon) || 2010 EY90 || 6,74 || 3 декабря 2010 || MLS
|-
| 350P/Макнота 18 (350P/McNaught) || 2010 J5 || 8,33 || 6 ноября 2009 || Роберт Макнот
|-
| 351P/Wiegert — PANSTARRS (351P/Wiegert/Pan-STARRS) || 1998 U8 || 9,32 || 9 ноября 1997 || Wiegert, Pan-STARRS
|-
| 352P/Скифф 1 (352P/Skiff) || 2000 S1 || 16,95 || 14 июля 2000 || Брайан Скифф
|-
| 353P/Макнота 13 (353P/McNaught) || 2009 S2 || 8,49 || 20 сентября 2009 || Роберт Макнот
|-
| 354P/LINEAR 56 (354P/LINEAR) || 2010 A2 || 3,47 || 6 января 2010 || LINEAR
|-
| 355P/LINEAR–NEAT 7 (355P/LINEAR-NEAT) || 2004 T1 || 6,47 || 5 октября 2004 || LINEAR, NEAT
|-
| 356P/WISE 2 (356P/WISE) || 2010 D1 || 8,44 || 17 февраля 2010 || WISE
|-
| 357P/Хилла 8 (357P/Hill) || 2008 T4 || 9,38 || 8 октября 2008 || Ричард Хилл (CSS)
|-
| 358P/PanSTARRS 11 (358P/PanSTARRS) || 2012 T1 || 5,6 || 6 октября 2012 || Pan-STARRS
|-
| 359P/LONEOS 13 (359P/LONEOS) || 2007 RS41 || 9,89 || 9 сентября 2007 || LONEOS
|-
| 360P/WISE 8 (360P/WISE) || 2010 P4 || 7,13 || 6 августа 2010 || WISE
|-
| 361P/Spacewatch 8 (361P/Spacewatch) || 2006 UR111 || 11,00 || 19 октября 2006 || Spacewatch
|-
| 362P || 2008 GO98 || 7,88 || 8 апреля 2008 || Spacewatch
|-
| 363P/Леммон 3 (363P/Lemmon) || 2011 VJ5 || 6,28 || 3 ноября 2011 || MLS
|-
| 364P/PanSTARRS 18 (364P/PanSTARRS) || 2013 CU129 || 4,89 || 13 февраля 2013 || Pan-STARRS
|-
| 365P/PanSTARRS 77 (365P/PanSTARRS) || 2011 WG113 || 5,69 || 24 ноября 2011 || Pan-STARRS
|-
| 366P/Spacewatch 2 (366P/Spacewatch) || 2005 JN || 6,54 || 3 мая 2005 || Spacewatch
|-
| 367P/Каталина 12 (319P/Catalina) || 2011 CR42 || 6,58 || 10 февраля 2011 || CSS
|-
| 368P/NEAT 23 (368P/NEAT) || 2005 R1 || 12,91 || 2 сентября 2005 || NEAT
|-
| 369P/Хилла 11 (369P/Hill) || 2010 A1 || 9,15 || 6 января 2010 || Ричард Хилл (CSS)
|-
| 370P/NEAT 7 (370P/NEAT) || 2001 T3 || 16,6 || 14 октября 2001 || NEAT
|-
| 371P/LINEAR — Скиффа 1 (188P/LINEAR-Skiff) || 2001 R6 || 8,35 || 11 и 25 сентября 2001 || LINEAR, Брайан Скифф
|-
| 372P/Макнота 13 (372P/McNaught) || 2008 O2 || 9,52 || 28 июля 2008 || Роберт Макнот
|-
| 373P/Риннер (373P/Rinner) || 2011 W2 || 9,52 || 28 ноября 2011 || Claudine Rinner
|-
| 374P/Ларсона 3 (374P/Larson) || 2007 V1 || 11,07 || 8 ноября 2007 || Стивен Ларсон
|-
| 375P/Хилла 4 (375P/Hill) || 2006 D1 || 13,09 || 22 февраля 2006 || Ричард Хилл (CSS)
|-
| 376P/LONEOS 10 (376P/LONEOS) || 2005 GF8 || 14,17 || 2 апреля 2005 || LONEOS
|-
| 377P/Скотти 3 (377P/Scotti) || P/2003 L1 || 17,4 || 4 июня 2003 || Джеймс Скотти
|-
| 378P/Макнота 6 (378P/McNaught) || 2005 Y2 || 15,76 || 30 декабря 2005 || Роберт Макнот
|-
| 379P/Spacewatch 3 (379P/Spacewatch) || 2006 F4 || 6,63 || 26 марта 2006 || Spacewatch
|-
| 380P/PanSTARRS (380P/PanSTARRS) || 2019 G1 || 9,68 || 3 апреля 2019 || Pan-STARRS
|-
| 381P/LINEAR — Spacewatch 1 || 2000 S4 || 19,00 || 19 октября 2000 || LINEARSpacewatch
|-id="382P"
| 382P/Ларсона 2 || 2007 R1 || 14,80 || 22 августа 2007 || Стивен Ларсон (MLS)
|-id="383P"
| 383P/Кристенсена 10 || 2006 S1 || 6,54 || 30 августа 2006 || Эрик Кристенсен
|-id="384P"
| 384P/Ковальски 4 || 2014 U2 || 4,96 || 7 октября 2014 || 
|-id="385P"
| 385P/Хилла 13 || 2010 U2 || 8,84 || 9 ноября 2010 || Ричард Хилл
|-id="386P"
| 386P/PANSTARRS 4 || 2011 U1 || 8,15 || 20 июня 2012 || Pan-STARRS
|-id="387P"
| 387P/Боаттини 3 || 2008 Y1 || 10,51 || 25 февраля 2009 || Андреа Боаттини
|-id="388P"
| 388P/Гиббса 7 || 2007 T4 || 11,99 || 20 июля 2007 || Alex R. Gibbs (CSS)
|-id="389P"
| 389P/Сайдинг-Спринг 4 || 2006 R1 || 13,33 || 3 сентября 2006 || SSS
|-id="390P"
| 390P/Гиббса 2 || 2006 W1 || 13,97 || 29 марта 2006 || Alex R. Gibbs (CSS)
|-id="391P"
| 391P/Ковальски 2 || 2006 F1 || 10,14 || 19 февраля 2008 ||  (MLS)
|-id="392P"
| 392P/LINEAR 45 || 2004 WR9 || 15,27 || 11 января 2005 || LINEAR
|-id="393P"
| 393P/Spacewatch — Хилла || 2009 SK280 || 10,43 || 24 мая 2009 || SpacewatchРичард Хилл
|-id="394P"
| 394P/PANSTARRS 102 || 2020 F4 || 9,04 || 12 ноября 2010? || Pan-STARRS
|-id="395P"
| 395P/Каталина-NEAT || 2020 H1 || 16,37 || 10 августа 2005 || CSSNEAT
|-id="396P"
| 396P/Леонарда 5 || 2002 E4 || 17,91 || 29 августа 2019 || G, Leonard
|-id="397P"
| 397P/Леммон 6 || 2012 SB6 || 7,74 || 31 октября 2012 || MLS
|-id="398P"
| 398P/Боаттини 5 || 2009 Q4 || 5,56 || 19 ноября 2009 || Андреа Боаттини
|-id="399P"
| 399P/PANSTARRS 20 || 2013 O2 || 7,47 || 16 декабря 2013 || Pan-STARRS
|-id="400P"
| 400P/PANSTARRS 107 || 2013 PA104 || 6,75 || 9 сентября 2020 || Pan-STARRS
|-id="401P"
| 401P/Макнота 8 || 2006 H1 || 13,56 || 7 мая 2006 || Роберт Макнот
|-id="402P"
| 402P/LINEAR 27 || 2002 T5 || 18,50 || 27 июня 2003 || LINEAR
|-id="403P"
| 403P/Каталина 8 (403P/Catalina) || 2007 VQ11 || 12,58 || 3 ноября 2007 || CSS
|-id="404P"
| 404P/Бресси (404P/Bressi) || 2011 U2 || 11,87 || 24 октября 2011 || Терри Х. Бресси
|-id="405P"
| 405P/Леммон (405P/Lemmon) || 2013 TL117 || 6,85 || 4 октября 2013 || MLS
|-id="406P"
| 406P/Гиббса 5 (406P/Gibbs) || 2007 R2 || 6,38 || 10 сентября 2007 || Алекс Гиббс (CSS) 
|-id="407P"
| 407P/PANSTARRS – Fuls || 2013 J4 || 6,42 || 5 мая 2013 || Pan-STARRS, D. Fuls
|--id="408P"
| 408P/Новичонка — Герке (408P/Novichonok–Gerke) || 2011 R3 || 10,70 || 7 сентября 2011 || Артём Новичонок и Владимир Герке
|-id="409P"
| 409P/LONEOS — Хилл (409P/LONEOS–Hill) ||  || 15,19 || 4 декабря 2005 (6 января 2006) || LONEOS, Ричард Хилл
|-id="410P"
| 410P/NEAT — LINEAR || 2003 WR168 || 16,99 || 19 ноября 2003 (2 февраля 2005) || NEAT, LINEAR
|-id="411P"
| 411P/Кристенсена 14 (411P/Christensen) || 2007 B1 || 13,99 || 17 января 2007 || Эрик Кристенсен 
|-id="412P"
| 412P/WISE || 2010 B2 || 5,47 || 22 января 2010 || WISE
|-id="413P"
| 413P/Ларсона 2 (413P/Larson) || 2014 E1 || 7,15 || 10 марта 2014 || Стивен Ларсон
|-id="414P"
| 414P/Ларсона (414P/STEREO) || 2016 J3 || 4,67 || 11 мая 2016 || STEREO
|}

Ненумерованные короткопериодические кометы

См. также 
 Список некоторых долгопериодических комет

Примечания

Литература

Ссылки 
 Номера периодических комет — Центр Малых Планет
 Periodic Comet Names and Designations
 Cometography.com — периодические кометы
 Каталог комет Сэйити Ёсиды
 P/1996 A1 (Jedicke)

Кометы